Mylne bezeichnet:

 Mylne (Ort), Dorf im Rajon Ternopil, Ukraine

Mylne ist der Familienname von:

 Alfred Mylne (1872–1951), schottischer Yachtkonstrukteur und Werftbesitzer
 Robert Mylne (1734–1811), schottischer Architekt und Bauingenieur